The Great Twenty-Eight () — сборник лучших песен американского исполнителя рок-н-ролла Чака Берри, выпущенный в 1982 году на лейбле Chess Records. На нём собраны записи Берри за первые 11 лет его карьеры и не включены работы после 1965 года, в том числе единственный хит номер один «My Ding-a-Ling».

Об альбоме 
На сайте Allmusic сборнику поставили высший балл; по словам рецензента Брюса Эдера, остальные подборки Берри уступают The Great Twenty-Eight, на котором «впервые была найдена золотая середина между выгодой и скрупулёзностью». В 2003 году пластинка заняла 21-е место в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён», что является вторым лучшим результатом среди компиляций в этом рейтинге (после The Sun Sessions Элвиса Пресли).

Список композиций

Примечания 

Альбомы Чака Берри
Альбомы США
Сборники 1982 года
Сборники на английском языке